Chipperfield steht für:

 Chipperfield (Hertfordshire), Ort im Borough Dacorum, England

Chipperfield ist der Familienname folgender Personen:
 David Chipperfield (* 1953), britischer Architekt
 Liam Chipperfield (* 2004), schweizerisch-australischer Fußballspieler
 Ron Chipperfield (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Scott Chipperfield (* 1975), australisch-schweizerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chiperfield